Васильев-Яковлев — составная фамилия; имеет женскую форму Васильева-Яковлева.
 Васильев-Яковлев, Андрей Николаевич (1879—1951) — русский офицер, герой Первой мировой войны, первопоходник.
 Васильев-Яковлев, Михаил Николаевич (1885 — не ранее 1920) — русский офицер, герой Первой мировой войны.